Толмачёвский переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Толмачёвский переулок — улица в городе Вязники.
 В Москве:
 Большой Толмачёвский переулок.
 Малый Толмачёвский переулок.
 Старый Толмачёвский переулок.

См. также 
 Толмачёвская улица